Hans Engelke ist der Name folgender Personen:

* Hans Engelke (Maler) (1905–1991), deutscher Maler
 Hans-Georg Engelke (* 1964), Staatssekretär im Bundesministerium des Innern (BMI)
 Hans Michael Engelke (* 1960), deutscher Journalist, Fotograf, Betriebswirt und Wirtschaftsinformatiker